Indian River – laguna na Florydzie, w USA
 Indian River – rzeka w Kanadzie
Miejscowości w USA:
 Indian River – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Indian River (ang. Indian River County) – w stanie Floryda